

Sigle 
 Antonov Business Jet – versione executive dell'Antonov An-148 e dell'Antonov An-158

Codici 
 ABJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Port Bouet - Felix Houphouet Boigny, Abidjan, Costa d'Avorio
 abj – codice ISO 639-3 della lingua aka-bea